Salmanassar o Shalmaneser o Salmannassar (in assiro Shulmanu-asharedu) è il nome di alcuni sovrani assiri:
Salmanassar I  – (XIII secolo a.C.)
Salmanassar II  – (XI secolo a.C.)
Salmanassar III  – (IX secolo a.C.)
Salmanassar IV  – (VIII secolo a.C.)
Salmanassar V  – (VIII secolo a.C.)

Note